Rubikonmodell steht für:

 Rubikonmodell der Motivation in der Waldorfpädagogik
 Rubikonmodell der Handlungsphasen von Heckhausen und Gollwitzer